Avisen kan henvise til flere artikler:

 Avisen - dansk tv-julekalender fra 1982
 Avisen.dk - dansk netavis

Se også
 Avis (og evt. Avis (biludlejningsfirma))